Гостинне ( (в буквальном переводе — гостеприимное), бывш. ) — город в Чехии, района Трутнов Краловеградецкого края.

Расположен в северо-восточной части страны в месте слияния притока Чистая с рекой Эльба.

Население 4 599 чел. (2013). Площадь 8,06 км².

История 

Первое письменное упоминание о городе под названием Арнау (Arnau — Орлиное гнездо) найдено в книге периода правления короля Пржемысла Отакара II, которая хранится в Венском государственном архиве, и датируется между 1265—1270 гг. Сам город существовал уже около 1260 года, что подтверждается археологическими находками второй половины XIII века, обнаруженными во время раскопок в историческом центре города в 1973 году.

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки 
 Сайт г. Гостинне

Города Краловеградецкого края
Города на Эльбе